Joan Mas i Bauzà (1930-1992), dramaturge majorquin ;
 Joan Mas i Ramon (1934), peintre catalan ;
 Joan Mas i Mascaró (1892-1954), graveur, dessinateur et peintre catalan ;
 Joan Mas i Vives (1951), philologue et critique littéraire majorquin.